

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Raszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra 
 Raszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica

Zobacz też 
 Raszówek